Курбан () — жертвоприношение.

 Курбан — жертвоприношение в исламе.
 Курбан — мужское имя арабского происхождения, в переводе на русский язык означает: «жертва».
 Курбан () — коммуна во Франции, в регионе Бургундия.
  — турецкая рок-группа.

См. также 
 Курбан-байрам — праздник жертвоприношения в исламе.
 Корбан — жертвоприношение в иудаизме.
 Курбания — праздник жертвоприношения в Греции.
 Курбанов
 Курбанова
 Курбаны
 Гурбан